Cobanus cambridgei (Bryant), een spinnensoort
Cobanus cambridgei (Chickering), een spinnensoort